HMS „Hampshire” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od angielskiego hrabstwa Hampshire:

  – fregata zwodowana w 1653 roku, zatopiona w 1697 roku.
  – okręt liniowy czwartej klasy (fourth rate) zwodowany w 1698 roku, rozebrany w 1739 roku.
  – okręt liniowy czwartej klasy (fourth rate) zwodowany w 1741 roku, rozebrany w 1766 roku.
  – krążownik pancerny typu Devonshire zwodowany w 1903 roku, zatopiony w 1916 roku.
  – niszczyciel rakietowy typu County zwodowany w 1963 roku, zezłomowany w 1979 roku.

Hampshire